Кали́нкин мост — название мостов в Санкт-Петербурге.

 Мало-Калинкин мост — мост через канал Грибоедова.
 Ново-Калинкин мост — мост через Обводный канал.
 Старо-Калинкин мост — мост через реку Фонтанку.

См. также 
 Калинов мост